Ochi (Ehime), een district in de Japanse prefectuur Ehime
Ochi (district in Shimane), een district in de Japanse prefectuur Shimane
Ochi (gemeente in Shimane), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Shimane
Ochi (Kochi), gemeente in de Japanse prefectuur Kochi